Gaio Giulio Iullo – politico romano, console nel 489 a.C.
 Gaio Giulio Iullo – politico romano, console nel 482 a.C.
 Gaio Giulio Iullo – politico e militare romano, console nel 447 a.C.
 Gaio Giulio Iullo – politico romano, tribuno consolare nel 408 a.C.
 Gaio Giulio Iullo – politico romano, dittatura nel 352 a.C.
 Lucio Giulio Iullo – politico romano, tribuno consolare nel 438 a.C. e console nel 430 a.C.
 Lucio Giulio Iullo –  politico e militare romano, tribuno consolare nel 388 a.C.
 Lucio Giulio Iullo – politico e militare romano, tribuno consolare nel 401 a.C.
 Lucio Giulio Iullo – politico e militare romano, tribuno consolare nel 403 a.C.
 Sesto Giulio Iullo – politico romano, tribuno consolare nel 424 a.C.
 Vopisco Giulio Iullo – politico romano, console nel 473 a.C.